Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Comanche () :
le comté de Comanche, situé dans l'État du Kansas ;
le comté de Comanche, situé dans l'État de l'Oklahoma ;
le comté de Comanche, situé dans l'État du Texas.